Pelvoux bezeichnet 

 Pelvoux, eine Gebirgsgruppe der Hochalpen  in Frankreich
 Mont Pelvoux, mehrgipfeliger Berg in der Pelvoux-Gruppe
 Pelvoux (Hautes-Alpes), französische Gemeinde im Département Hautes-Alpes